Фе́ренц Де́ак (; 16 января 1922, Будапешт — 18 апреля 1998, там же) — венгерский футболист, нападающий. Обладатель никем не превзойдённого рекорда по количеству голов в одном европейском чемпионате: 66 мячей в 34 играх. Его средняя результативность в высшем венгерском дивизионе равняется 1,28 мяча за игру.

Карьера 
Ференц Деак начал карьеру в клубе в «Сентлёринц», который вышел в высший дивизион чемпионата Венгрии из 3-й лиги. Сначала Деак выходил на поле со скамейки запасных, а затем начал регулярно появляться в стартовом составе команды и постепенно стал лидером атак клуба. В своём первом сезоне Деак забил 14 голов в 8 матчах. В следующем году он отличился 66 раз в 34 играх чемпионата, что лишь на гол меньше, чем у американского футболиста 20-х годов Арчи Старка. Как европейский показатель, рекорд Деака так до сих пор и не превзойдён.

В следующем сезоне Деак забил 48 мячей в 30 играх, им заинтересовался «Ференцварош», в который он и перешёл летом 1947 года. За год до этого, в 1946 году, его пригласили в сборную Венгрии, которая проводила первые послевоенные игры. На тот момент сборная команда была очень сильной, до 1949 года победив в 16 играх при одной ничьей, но тогдашнего тренера Тибора Галловича по политическим причинам отстранили от сборной. Главным стал Густав Шебеш, а помощником Шебеша — Дьюла Манди, оба этих специалиста наигрывали Деака в основе команды: он провёл 8 матчей и забил в них 12 голов. А потом Деак просто перестал вызываться в состав национальной команды. По слухам, этому помешала травма, которая не позволяла играть в полную силу; по другой версии, Деак отказался переходить в возглавляемый, параллельно со сборной, Шебешем «Гонвед», а решил перейти в «Ференцварош», который победил в чемпионате, опередив «Гонвед».

После перехода в «Ференцварош», Деак стал забивать чуть меньше, после 41 мяча в 1948 году и 59-ти в 1949, в 1950 он забил лишь 21 мяч в 23 встречах, а лучшим бомбардиром стал Ференц Пушкаш. Зимой 1951 года Деак покинул «Ференцварош» и перешёл в «Уйпешт», но там он забивал немного, часто оставаясь на скамье запасных. В 1954 году Деак ушёл из «Уйпешта» и начал выступать в командах из низших венгерских лиг, где и завершил спортивную карьеру.

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Достижения

Командные 
 Чемпион Венгрии: 1949

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1946
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (3): 1946, 1947, 1949
 Лучший бомбардир чемпионата Балкан и Центральной Европы: 1947
 Рекордсмен чемпионата Венгрии по количеству голов в сезоне: 66 голов

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballplayers.ru
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Вёрёш Метеор Эдьетертеш»
Игроки ФК «Шиофок»
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Похороненные на кладбище Фаркашрети